

Persone 
 Leali – nobile famiglia mantovana
 Bruno Leali – ciclista
 Fausto Leali – cantante
 Gianni Leali – scrittore
 Nicola Leali – calciatore

Musica 
 Leali – album di Fausto Leali del 1989